1997 Голяма награда на Европа е 8-о за Голямата награда на Европа и седемнадесети последен кръг от сезон 1997 във Формула 1, провежда се на 26 октомври 1997 година на пистата Херес в Херес, Испания.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Европа